Dzuvárasz Pétrosz görög nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője is volt.

Nemzetközi játékvezetés
A Görög labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 1958-ban terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzést vezetett. A görög nemzetközi játékvezetők rangsorában, a világbajnokság-Európa-bajnokság sorrendjében többedmagával a 10. helyet foglalja el 2 találkozó szolgálatával. A második "A" válogatott - Jugoszlávia–Luxemburg világbajnoki selejtező mérkőzés levezetése után kapta meg a FIFA jelvényt.

Világbajnokság
Anglia volt a VIII., az 1966-os labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseinek házigazdája. Ahol az előselejtezőkben
a 3. csoportban 1964. szeptember 20-án Belgrádban a JNA Stadionban,  néző előtt, a Jugoszlávia–Luxembourg (3:1) mérkőzést vezette. Vezetett mérkőzéseinek száma: 1.

Európa-bajnokság
Olaszország adott otthont a III., az 1968-as labdarúgó-Európa-bajnokság  döntő küzdelmeinek. A csoportcsatározásokban
1966. szeptember 21-én Budapesten a Népstadionban,  néző előtt, a Magyarország–Dánia (6:0) találkozót irányította. Ez a mérkőzés volt a harmadik nemzetközi megbízatása. A mérkőzés irányítását a források megosztottan jegyzik, a másik játékvezető Alexandros Monastiriotis. Vezetett mérkőzéseinek száma: 1.

Források

Külső hivatkozások 
 

Görög labdarúgó-játékvezetők